:

 Thompsonville, une census-designated place située dans les limites d'Enfield dans le comté de Hartford au Connecticut ;
 , une communauté non incorporée du comté de Kent dans le Delaware ;
 Thompsonville, un village du comté de Franklin dans l'Illinois ;
 , une communauté non incorporée du comté de Jefferson au Kansas ;
 , un village du Massachusetts ;
 , une communauté non incorporée du comté de Jefferson dans le Massachusetts ;
 , un village du Michigan ;
 , une census-designated place du comté de Washington en Pennsylvanie ;
 , une communauté non incorporée du comté de Gonzales au Texas ;
 Thompsonville, une communauté non incorporée située dans le comté de Jim Hogg au Texas.